КОИ-7 (код обмена информацией, 7 бит) — семибитная кодировка для русского языка и обмена информацией, основанная на ASCII. КОИ-7 описана в ГОСТ 13052-67, 13052-74 и 27463-87. КОИ-7 включает в себя 3 «набора» — Н0, Н1, Н2. Н0 — это просто US-ASCII (однако символ доллара $ заменён на символ валюты ¤); в Н1 все латинские буквы заменены на русские; в Н2 заглавные латинские буквы оставлены, а строчные заменены на заглавные русские. 

На практике использовался либо набор Н2 сам по себе, либо Н0/Н1 с переключением: для перехода в русский режим (Н1) использовался управляющий символ 0xE (SO, РУС), а для возврата в латинский (Н0) — символ 0xF (SI, ЛАТ). Иногда смена набора, используемого устройством, осуществлялась ручным переключателем.

Буквы Ё не было; отсутствовала также заглавная буква Ъ во избежание потенциального конфликта с управляющим символом DELETE (0x7F). Поскольку русские буквы были размещены на позициях аналогичных латинских букв, текст оставался более-менее понятным даже при неправильно выбранном режиме.

КОИ-7 использовалась в основном на машинах серии СМ ЭВМ и ДВК; КОИ-7 Н2 использовалась на машинно-ориентированном языке в микроЭВМ Электроника Д3-28 в виде четырёхзначного шестнадцатеричного кода, также на БЭСМ-6 (там она называлась ВКД, внутренний код данных; при этом вместо части русских букв использовались совпадающие по начертанию латинские).

Следует учесть, что ГОСТ 13052-67 не действует и заменён на ГОСТ 13052-74. В свою очередь, ГОСТ 13052-74 утратил силу 1 января 1988. ГОСТ 27463-87 определяет только кодировки КОИ-7 Н0 и ‎КОИ-7 Н1. Кодировка ‎КОИ-7 Н2 в нём отсутствует. Существует другая кодировка КОИ-8 Н2, определённая в ГОСТ Р 34.303-92. Таким образом, КОИ-7 Н2 не определена в действующих стандартах.

КОИ-7 Н0

КОИ-7 Н1

КОИ-7 Н2

См. также 
 YUSCII

Примечания 

Кодировки кириллицы